Krzyżówka peut désigner en Pologne :
 Krzyżówka, village du powiat de Gniezno, dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Krzyżówka, village du powiat de Pleszew, dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Krzyżówka, village de la voïvodie de Mazovie
 Krzyżówka, village de la voïvodie de Petite-Pologne